Афонсу може да се отнася за:

 Крале на Португалия
 Афонсу I (1109 – 1185)
 Афонсу II (1185 – 1223)
 Афонсу III (1210 – 1279)
 Афонсу IV (1291 – 1357)
 Афонсу V (1432 – 1481)
 Афонсу VI (1643 – 1683)
 Афонсу I (?-1550), владетел на Конго

Вижте също 
 Алфонсо
 Алфонс